La ciutat francesa de Niça fou objecte de diversos setges al llarg de la seva història
 El Setge de Niça (1166), en el que va morir Ramon Berenguer III de Provença.
 El Setge de Niça (1543), durant la Guerra d'Itàlia (1542 - 1546).
 El Setge de Niça (1705), en el que la ciutat fou presa per les tropes de Lluís XIV de França.